Tutto è possibile – film del 2022
Tutto è possibile – album dei Finley
Tutto è possibile – singolo dei Finley